Растра́тчики — персоны, присвоившие себе чужое имущество. Также слова растратчики или растратчик могут означать:

 «Растратчики» — повесть Валентина Катаева (1926).
 «Растратчики» — мюзикл по повести Катаева.
 «Растратчик» — короткометражный немой фильм 1914 года.
 «Растратчик» — британский фильм 1954 года.
 «Растратчик» — немецкий телефильм 1954 года.
 «Растратчик» — книга Луиса Окинклосса (1966).
 «Растратчик» — повесть Джеймса Кейна (1944).
 «Растратчик» — персонаж короткометражного фильма «Бладхаунды севера» 1913 года.